Maffeo Barberini Colonna di Sciarra, VII principe di Carbognano – nobile italiano
 Maffeo Barberini Colonna di Sciarra, VIII principe di Carbognano – politico, imprenditore ed editore italiano